Quattro navi della Royal Navy si sono chiamate HMS Hermione, ispirandosi alla figura mitologica di Ermione, figlia di Menelao ed Elena.

 La prima Hermione fu una fregata di quinta classe da 32 cannoni varato nel 1782. Il suo equipaggio si ammutinò nel 1787 e si consegnò con la nave agli spagnoli. Venne poi ricatturata nel 1799 e rinominata HMS Retaliation. Nel 1800 cambiò nuovamente nome in HMS Retribution e nel 1805 venne demolita.
 La seconda Hermione fu un Incrociatore protetto Classe Astraea varato nel 1893. Partecipò alla prima guerra mondiale e venne venduto nel 1921.
 La terza Hermione fu un incrociatore leggero Classe Dido varato nel 1939. Venne affondato nel Mar Mediterraneo dal sottomarino tedesco U-205 nel 1942.
 La quarta Hermione fu una fregata Classe Leander varata nel 1967 e venduta nel 1997.

Hermione